Стані́слав Закше́вський (13 грудня 1873, Варшава — 15 березня 1936, Львів) — польський історик, професор Львівського університету. Його праці з історії середньовічної Польщі мають значення для української історіографії.

Твори 
 Studya nad Bullą z r. 1136 (1901) 
 Bolesław Szczodry: próba portretu (1912) 
 Opis grodów i terytoriów z północnej strony Dunaju czyli tzw. Geograf Bawarski (1917) 
 Ideologia ustrojowa: krytyka sądów Balzera, Kutrzeby, Chołoniewskiego (1918) 
 Polacy i Rusini na Ziemi Czerwieńskiej w przeszłości (1919) 
 Mieszko I jako budowniczy państwa polskiego (1921) 
 Wpływ sprawy ruskiej na państwo Polskie w XIV w. (1922) 
 Bolesław Chrobry Wielki (1925) 
 Zagadnienia historyczne Tom 1 (1936) Tom 2 (1936)

Примітки

Джерела 
 Śp. Stanisław Zakrzewski (13.XII.1873 — 15.III.1936) 

Персоналії за алфавітом
Польські історики
Члени Польської академії знань